Keutelbeek (Beek), een zijbeek van de Geleenbeek bij Beek
 Keutelbeek (Sittard), een aftakking van de Geleenbeek bij Sittard